Sandro Aeschlimann, né le  à Zäziwil, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue avec le club suisse HC Davos en Ligue nationale A.

Carrière en club 
Sandro Aeschlimann a commencé sa carrière professionnelle en 2016 avec le EV Zug avant de partir au HC Davos.

Carrière internationale 
Après le forfait de Joren van Pottelberghe, Sandro Aeschlimann est appelé comme troisième gardien pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin où il ne dispute aucune rencontre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2016-2017 || EV Zug Academy || LNB || 21 || 1232 ||  || 3,80 || 90,2% ||  || 0 || colspan=7 
|-
| rowspan=2 | 2017-2018 || EV Zug Academy || SL || 21 || 1210 ||  || 3,07 || 89,7% ||  || 1 || colspan=7 
|-
| EV Zug || NL || 3 || 184 ||  || 2,61 || 93,5% ||  || 0 || colspan=7 
|-
| rowspan=2 | 2018-2019 || EV Zug Academy || SL || 13 || 788 ||  || 2,05 || 93,2% ||  || 0 || colspan=7 
|-
| EV Zug || NL || 16 || 946 ||  || 1,90 || 93,2% ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || HC Davos || NL || 27 || 1579 ||  || 2,70 || 91,1% ||  || 1 || colspan=7 
|-
| 2020-2021 || HC Davos || NL || 29 || 1614 ||  || 3,16 || 90,7% ||  || 3 || 3 || 175 ||  || 1,03 || 95,7% ||  || 0
|-
| 2021-2022 || HC Davos || NL  ||  || 

|2022 || Jeux olympiques|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1994
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022